Михал Олексейчук (; ) — польский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC. Владел титулом чемпиона TFL в полутяжёлом весе.

Биография 
Михал Олексейчук родился 22 февраля 1995 года в городе Ленчна Люблинского воеводства, Польша.

Проходил подготовку в местном спортивном клубе «Горник» под руководством тренеров Мирослава Окниньского и Роберта Рошкевича.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в январе 2014 года, выиграв у своего соперника единогласным решением судей. Дрался в небольших польских промоушенах, завоевал и дважды защитил титул чемпиона TFL в полутяжёлой весовой категории.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 12 побед и только 2 поражения, Олексейчук привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2017 году подписал с ней долгосрочный контракт. Должен был дебютировать в октагоне UFC в ноябре — заменял травмировавшегося Гаджимурада Антигулова в бою с Ионом Куцелабой. Однако после взвешивания Куцелабу исключили из списка участников турнира из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, и бой был отменён. Таким образом, дебют Олексейчука перенёсся на декабрь, на сей раз он заменил травмировавшегося Гёкхана Саки в бою с Халилом Раунтри. Он выиграл этот поединок единогласным судейским решением, тем не менее, вскоре после боя его допинг-тест показал наличие запрещённого вещества кломифена — Атлетическая комиссия штата Невада отменила его победу, признав поединок несостоявшимся, в то время как американское антидопинговое агентство USADA на год отстранило его от участия в соревнованиях .

По окончании срока дисквалификации Михал Олексейчук вернулся в ММА и в феврале 2019 года на турнире в Праге вышел в клетку против Джана Вилланте. Выиграл техническим нокаутом в первом раунде, заработав при этом бонус за лучшее выступление вечера.

В апреле 2019 года на турнире в Санкт-Петербурге UFC Fight Night 149 встретился с Гаджимурадом Антигуловым, отправил соперника в нокаут в уже на 44 секунде первого раунда.

Статистика в профессиональном ММА 

|Победа
|align=center| 17-5 (1)
|Сэм Алви
|KO (удар)
|UFC Fight Night: Сантус vs. Хилл 
|
|align=center|1
|align=center|1:56
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5 (1)
|Дастин Джейкоби 
|Сдача (кимура)
|UFC 272
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США]
|
|-
|Победа
|align=center| 16-4 (1)
|Шамиль Гамзатов
|TKO (удары)
|UFC 267 
|
|align=center|1
|align=center|3:31
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|15-4 (1)
|Модестас Букаускас
|Раздельное решение
|UFC 260
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|14-4 (1)
|Джимми Крут
|Сдача (кимура)
|UFC Fight Night: Felder vs. Hooker
|
|align=center|1
|align=center|3:29
|Окленд, Новая Зеландия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-3 (1)
|Овинс Сен-Прё
|Сдача (удушение Вон Флю)
|UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier
|
|align=center|2
|align=center|2:14
|Копенгаген, Дания
|
|-
|Победа
|align=center|14-2 (1)
|Гаджимурад Антигулов
|KO (удар рукой)
|UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik
|
|align=center| 1
|align=center| 0:44
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-2 (1)
|Джан Вилланте
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Błachowicz vs. Santos
|
|align=center| 1
|align=center| 1:34
|Прага, Чехия
|
|-
|
|align=center|12-2 (1)
|Халил Раунтри
|NC (результат отменён)
|UFC 219
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
|Риккардо Нозилья
|KO (удары руками)
|FEN 17
|
|align=center| 1
|align=center| 1:40
|Гдыня, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
|Шарлис Андради
|KO (удар рукой)
|TFL 11
|
|align=center| 1
|align=center| 1:58
|Красник, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
|Лукаш Клингер
|TKO (удары руками)
|TFL 10
|
|align=center| 1
|align=center| 0:00
|Люблин, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Войцех Януш
|Единогласное решение
|EN 12
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Вроцлав, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
|Лукаш Боровский
|Сдача (удушение сзади)
|TFL 8
|
|align=center| 2
|align=center| 3:39
|Люблин, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
|Михал Добяс
|KO (удар ногой в корпус)
|Wenglorz Fight Cup 6
|
|align=center| 2
|align=center| 0:00
|Лидзбарк-Варминьски, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
|Андрейс Зозуля
|KO (удары руками)
|Wenglorz Fight Cup 6
|
|align=center| 1
|align=center| 0:00
|Лидзбарк-Варминьски, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
|Томаш Янишевский
|TKO (удары руками)
|TFL 7
|
|align=center| 2
|align=center| 4:38
|Красник, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
|Северин Киршхебель
|TFL 6
|TKO (остановлен секундантом)
|
|align=center| 2
|align=center| 2:25
|Люблин, Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2
|Марцин Войцик
|TKO (удары руками)
|PLMMA 44
|
|align=center| 1
|align=center| 2:12
|Бежунь, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Норберт Пискорский
|TKO (травма ноги)
|TFL 5
|
|align=center| 1
|align=center| 0:00
|Люблин, Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
|Ян Квятонь
|Сдача (треугольник)
|TFL 4
|
|align=center| 1
|align=center| 1:53
|Ленчна, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Матеуш Гола
|Единогласное решение
|Tymex Boxing Night
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Пёнки, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Раймунд Флеймер
|Единогласное решение
|Vale Tudo Cup 1
|
|align=center| 2
|align=center| 5:00
|Пулавы, Польша
|
|-

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Польши
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил